I torneo di lotta libera dei 60 chilogrammi dei Giochi olimpici estivi di  si è svolto il 19 agosto 2008 presso il Gymnasium dell'Università dell'agricoltura della Cina. Hanno partecipato alle competizioni 19 atleti in rappresentanza di 19 distinti comitati olimpici nazionali.

Il 23 settembre 2016 il CIO ha comunicato la revoca della medaglia d'argento assegnata al lottatore ucraino Vasyl Fedoryshyn, dopo che le analisi sui campioni biologici prelevati in occasione delle olimpiadi hanno riscontrato la positività a sostantze vietati dal regolamento antidoping. L'argento è quindi stato riattribuito al giapponese Kenichi Yumoto (originariamente vincitore del bronzo), ed il bronzo al kirghizo Bazar Bazarguruev.

Tabellone principale

Ripescaggi 
Gli atleti eliminati dai 2 finalisti nei primi round del tabellone principale sono passati ai ripescaggi: questi incontri hanno stabilito i vincitori delle medaglie di bronzo.

Note

Lotta ai Giochi della XXIX Olimpiade